В парному розряді жіночого тенісного турніру Zurich Open 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Манон Боллеграф і Ева Пфафф виграли титул, у фіналі перемігши пару Катрін Суїр і Dinky Van Rensburg 7-5, 6-4.

Сіяні пари 

 Яна Новотна /  Гелена Сукова (півфінал)
 Мерседес Пас /  Габріела Сабатіні (чвертьфінал)

 Джо Дьюрі /  Розалін Феербенк (1-ше коло)
 Клаудія Коде-Кільш /  Бренда Шульц (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Zurich Open